VM i snooker 1975 spelades i Melbourne, Australien. Turneringen vanns av Ray Reardon, hans tredje raka VM-titel och fjärde totalt.

Detta världsmästerskap i snooker är det senaste som spelats utanför England. Efter att Park Drive dragit sig ur som sponsor, organiserades VM istället av Eddie Charlton Promotions och hölls i Charltons hemland Australien. Ett något snedfördelat seedningssystem gjorde att de två stora favoriterna, Ray Reardon och John Spencer möttes redan i kvartsfinalen, en match som blev betraktad som den "moraliska finalen".

Dennis Taylor gjorde sitt bästa VM dittills och gick till semifinal, men en försenad flygförbindelse gjorde att han anlände till semifinalmatchen mot Charlton kort före dess start. Han kunde sedan inte göra sig själv rättvisa, utan Charlton fick ett stort försprång, som han sedan aldrig släppte.

Finalen mellan Reardon och Charlton svängde fram och tillbaka; Reardon ledde med 16–8, Charlton vände till 29–23 och var då två frames från vinst, men Reardon vände åter till 30–29, och tog även det sista framet efter att Charlton kvitterat till 30–30. Det var första gången i modern tid som VM-finalen avgjordes i sista framet.

Flera relativt okända hemmaspelare deltog i VM för första och enda gången.

Resultat

Externa länkar 
 

1975 i Australien
Snookersäsongen 1974/1975
1975
Sport i Melbourne